Прокопюк Микола Архипович — (7 червня 1902 — 11 червня 1975) — керівник партизанського з'єднання «Мисливці» під час Німецько-радянської війни, Герой СРСР, полковник.
 Прокоп'юк Ростислав Якович ( 29 січня 1958 року) — відомий чеський та український психолог залежностей.

Українські прізвища